de Dalense molen De Bente
een plant uit de grassenfamilie: het pijpenstrootje
de Portugese plaats Bente (freguesia)
een voornaam: Bente (voornaam) 
een Nederlands muzikante: Bente Fokkens